Mesones puede ser:
 el plural de mesón, una partícula subatómica;
 el plural de mesón, un tipo de establecimiento;
 Aldea de Mesones dentro del municipio de Molinicos (Albacete).
 la pedanía de El Casar (Guadalajara, España) de Mesones.
 el municipio zaragozano de Mesones de Isuela;
 Manuel González-Mesones y Díaz, un político español.